Langdon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Langdon Township (Kansas)
 Langdon Township (North Dakota)